Bicknell kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bicknell (Indiana)
Bicknell (Utah)